Adam Czarnocki (Zorian Dołęga-Chodakowski)
 Henryk Czarnocki
 Jan Czarnocki
 Kazimierz Czarnocki
 Marcin Czarnocki
 Michał Czarnocki (ujednoznacznienie)
 Stefan Czarnocki
 Wiktor Czarnocki
 Wilhelm Czarnocki
 Zbigniew Czarnocki